

Марковаць — населений пункт в складі общини Челінац, регіон Баня-Лука.

Марковаць — населений пункт в Шибеницько-Книнській жупанії у складі громади Бискупія.
 Марковаць — населений пункт в Пожезько-Славонській жупанії у складі громади Велика.
 Марковаць — населений пункт в Істрійській жупанії у складі громади Вишнян.
 Марковаць — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Дарувар.
 Марковаць-Крижевацький — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Іван-Жабно.
 Марковаць-Нашицький — населений пункт в Осієцько-Баранській жупанії у складі міста Нашице.
 Доній Марковаць — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Фаркашеваць.
 Дубравський Марковаць — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Дубрава.
 Тройствений Марковаць — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Б'єловар.